Александр Ерофеев:
 Ерофеев, Александр (род. 1987) — профессиональный латвийский хоккеист, защитник.
 Ерофеев, Александр Вячеславович (род. 1960) — российский поэт, прозаик, художник.
 Ерофеев, Александр Гаврилович (1884—1969) — украинский и российский дирижер, педагог, театральный и общественный деятель.
 Ерофеев, Александр Константинович (1950—2014) — специалист по оценке персонала и организационной психологии.
 Ерофеев, Александр Павлович (1929—1981) — бригадир проходчиков шахты «Байдаевская», Герой Социалистического Труда.